Веслоногите жаби (Rhacophoridae) са семейство земноводни от разред Безопашати земноводни (Anura).

Таксонът е описан за пръв път от южноафриканския херпетолог Абрахам Карел Хофман през 1932 година.

Родове 
 Подсемейство Buergeriinae Channing, 1989
 Buergeria Tschudi, 1838 – Бюргерии
 Подсемейство Rhacophorinae Hoffman, 1932 (1858)
 Beddomixalus Abraham, Pyron, Ansil, Zachariah, and Zachariah, 2013
 Chirixalus Boulenger, 1893
 Chiromantis Peters, 1854
 Feihyla Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green, and Wheeler, 2006
 Ghatixalus Biju, Roelants, and Bossuyt, 2008
 Gracixalus Delorme, Dubois, Grosjean, and Ohler, 2005
 Kurixalus Ye, Fei, and Dubois, 1999
 Leptomantis Peters, 1867
 Mercurana Abraham et al., 2013
 Nasutixalus Jiang, Yan, Wang, and Che, 2016
 Nyctixalus Boulenger, 1882
 Philautus Gistel, 1848
 Polypedates Tschudi, 1838
 Pseudophilautus Laurent, 1943
 Raorchestes Biju, Shouche, Dubois, Dutta, and Bossuyt, 2010
 Rhacophorus Kuhl and Van Hasselt, 1822
 Rohanixalus Biju, Garg, Gokulakrishnan, Chandrakasan, Thammachoti, Ren, Gopika, Bisht, Hamidy, and Shouche, 2020
 Romerus Dubois, Ohler, and Pyron, 2021
 Taruga Meegaskumbura, Meegaskumbura, Bowatte, Manamendra-Arachchi, Pethiyagoda, Hanken, and Schneider, 2010
 Theloderma Tschudi, 1838
 Vampyrius Dubois, Ohler, and Pyron, 2021
 Zhangixalus Li, Jiang, Ren, and Jiang, 2019

Бележки